Oosthoek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Oosthoek (1898–1973), niederländischer Fußballspieler
 Peter Oosthoek (1934–2015), niederländischer Schauspieler und Regisseur